Las Nieves (deutsch: ‚der Schnee‘) ist der Name mehrerer Orte:

 Las Nieves, Stadtgemeinde im Süden der Philippinen
 Las Nieves (La Palma), Ortschaft auf der Kanarischen Insel La Palma
 Ermita de las Nieves, kleine Wallfahrtskapelle im Famara-Gebirge an der Nordwestseite der Kanarischen Insel Lanzarote
 Las Nieves (Azuay), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Nabón der ecuadorianischen Provinz Azuay